Аминта (; IV век до н. э.) — македонский сатрап Каппадокии

Биография 
В 322 году до н. э. после поражения от Пердикки Ариарата I его племянник Ариарат II вместе с немногими приближёнными бежал в Армению, где и нашёл убежище.

Спустя несколько лет, воспользовавшись продолжающимися среди диадохов распрями, Ариарат II вместе с войском, предоставленным ему армянским царём Ардоатом, вторгся в Каппадокию. Ею в то время управлял македонский наместник Аминта. Ариарт разбил Аминту и, по словам Диодора Сицилийского, «изгнал македонян со своих земель в короткие сроки и восстановил свои первоначальные владения».

В современной научной литературе существует мнение, что возвращение Ариарата II произошло около 266 года до н. э. (К. Белох, Г. Бенгтсон), либо в последние годы правления Селевка I (М. Шоттки). Однако, по всей видимости, это случилось около 301 года до н. э. Так, И. Г. Дройзен считал, что Аминта был наместником Антигона I. По предположению Дройзена, сражение между армиями Аминты и Ариарата II произошло в долине Галиса. Наконец, О. Л. Габелко не исключал той возможности, что Ариарат II сражался с селевкидским военачальником Диодором.

Литература 
 Первичные источники
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XXXI.19.4—5)

 Исследования
 Габелко О. Л. К династической истории эллинистической Каппадокии: царский дом Ариаратидов // Античный мир и археология. Выпуск 13. — Саратов, 2009.
 Дройзен И. Г. История эллинизма. В 3-х т — Ростов-на-Дону, 1995.
 Белох Ю. Греческая история в 2-х томах. — М., 2009.
 Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit III. — Mün¬chen, 1943
 Schottky M. Media Atropatena und Gross-Armenien in hellenistischer Zeit. — Bonn, 1989
 

Сатрапы Каппадокии
Эллинистические сатрапы
Правители Азии IV века до н. э.